Онтоло́гия ( от  род. п.  — сущее, то, что существует и  — учение, наука):

 Онтология — раздел философии, изучающий проблемы бытия.
 Онтология — в информатике попытка всеобъемлющей и детальной формализации некоторой области знаний с помощью определённой концептуальной схемы.

См. также 
 Генная онтология
 Онтология детства
 Фундаментальная онтология